Výraz menu se používá jako označení pro:

 menu – seznam pokrmů, které se podávají při slavnostním obědě nebo večeři v pevně daném pořadí,
 jídelní lístek – seznam pokrmů, které nabízí restaurace,
 počítačové menu – lišta se seznamem příkazů, které může uživatel vybírat.
 nabídka
 Menu (film) – americký film z roku 2022, režie Mark Mylod
 Menu (film, 1933) – krátký film, 1933, režie: Nick Grinde
 Jean-Christophe Menu
 Robert Menu
 HOT MENU – hudební album z roku 2006
 .menu – generická internetová doména (registrovatelná od 30. listopadu 2013)

Externí odkazy